Морлан, Франсуа-Луи де (1771—1805) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн
 Морлан — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
  — арена для боя быков в Сен-Севере
 Морлан — враг Человека-паука.